

События 

 Консулы Луций Куспий Пактумей Руфин и Луций Стаций Квадрат.
 Хань и Хунну:
 Китайские войска вновь занимают область кянов.
 Князь хунну Усы грабит Бинчжоу.

Родились 
 Папиниан, выдающийся римский юрист и государственный деятель.

См. также